Theresiendorf bezeichnet

die Gemeinde Pohorská Ves, Okres Český Krumlov, Tschechien
die Gemeinde Terezín u Čejče, Okres Hodonín, Tschechien
den Ortsteil Pařezí, Gemeinde Petrovice u Sušice, Okres Klatovy, Tschechien